Las lenguas gur o voltaicas son un numeroso de grupo de lenguas Níger-Congo. Son habladas en el sureste de Malí, Burkina Faso, el norte de Costa de Marfil, Benín, Ghana, el norte de Togo y Nigeria.

El número de hablantes supera los 12 millones, de los cuales casi una tercera parte correspondían al mõõre (moosi), la lengua demográficamente más numerosa de este grupo.

La clasificación de las lenguas gur ha sido revisada en diversas ocasiones, actualmente se considera que Joseph Greenberg incluyó dentro del grupo gur, sólo las lenguas gur centales propiamente dichas forman un grupo filogenético válido.

Clasificación interna 
Manesssy (1975) conjeturó una clasificación inicial de las lenguas gur, en las que el gur central se coordinaba con el bariba (baatonum) y el kulango:
Gur central
Grupo septentrional
 Oti-Volta (unas 30 lenguas, incluyendo el kusaal, el dagbani, el gurma, y el mòoré (Mossi)
 Bwamu
 Koromfe
Gur meridional
 Grũsi (Gurunsi) (20 lenguas, incluyendo el kabiyé)
 Kirma-Tyurama
 Lobi-Dyan
Bariba
Kulango
Una estudio más amplio de las relaciones internas en el grupo Gur central llevó al siguiente esquema clasificatorio Manessy (1979):

Sin embargo, otros autores sostienen que sólo las lenguas gur centrales forman un grupo filogenético, y que la familia gur incluyendo otros grupos fuera del gur central no constituyen un grupo válido. De hecho el trabajo de Kleinewillinghöfer (1996) sugiere que en realidad varias de las lenguas clasificadas como gur y colocadas fuera del gur central eran concebibles como ramas independientes del sabánico.

Comparación léxica 
Los numerales reconstruidos para diferentes grupos de lenguas gur son:
{|class=wikitable style=text-align:center;
|-
! rowspan=2|GLOSA
! colspan=4|Gur septentrional
! colspan=4|Gur meridional
! rowspan=2|PROTO-GUR(CENTRAL)
|-
! Koromfé
! PROTO-BWA
! PROTO-OTI-VOLTA
! PROTO-GUR-SEPT.
! PROTO-GRŨSI
! PROTO-KIRMA
! PROTO-LOBI-DYAN
! PROTO-GUR-MERID.
|-
| '1' || -ndom || *dõ || *yen-di || *-di*-dom
| *-dum*-di || *dein- || *biel- || *-dum*di- || *dig-/*-dum
|-
| '2' || ɪhĩː || *-ɲo || *-lia/*-dia || *-lia*pai~pal(?)
| *lia || *hãl~*hãĩ || *ye-ɲɔ ||  || *lia/*-ɲo
|-
| '3' || ɪtãː || *-tĩ || *tãːri || *tãːri
| *toːri || *siɛ- || *yẽ-tʰɛ̃r || *tãːri || *tãːri
|-
| '4' || ɪnãː || *-nɛ || *-naːsi || *naːsi
| *naːsi || *-naː || *ye-naː || *naːsi || *naːsi
|-
| '5' || ɪnɔm || *-hwa-nu || *num- || *num-*-twa-nu?
| *nʊŋ || *ndi || *ye-mo- ||  || *nom
|-
| '6' || ɪhʊrʊ || *-hwa-dĩ || *-luobi || 
| *-lʊ-du || *nãn-dein || *mo-lo-du ||  || *-lo-du
|-
| '7' || ɪpɛ̃ː || *-hwa-ɲo || *lopo-yi || 
| *-lʊ-pɛ || *nãn-hãĩ || *mo-lo-ɲɔ ||  || *-lo-pɛ
|-
| '8' || ɪtɔː || *-hwa-tĩ || *-niːŋ || 
| *-lʊ-toːri || *nãn-siɛ || *mo-lo-tʰer ||  || *-lo-tãːri
|-
| '9' || ɪfa || *denu || *-wai || 
|  || *10-1 || *10-1 ||  || *10-1
|-
| '10' || fɪ || *pi-ru || *piː(ga) || *pi-
| *fi(gə) || *nuo- || *ɲʊo- ||  || *pi-
|}

Referencias

Bibliografía 
 Manessy, Gabriel (1968/71)'Langues voltaïques sans classes' in Actes du huitième congres international de linguistique africaine. [Congress was 1968, proceedings published 1971] Abidjan, Université d'Abidjan, 335–346.
 Naden, Anthony J. (1989) 'Gur', in Bendor-Samuel, John & Hartell, Rhonda L. (eds) The Niger–Congo languages. A classification and description of Africa's largest language family. Lanham, New York, London: University Press of America, 140–168.
 Roncador, Manfred von; Miehe, Gudrun (1998) Les langues gur (voltaïques). Bibliographie commentée et inventaire des appelations des langues. Köln: Rüdiger Köppe Verlag.